

Kantar CMeter 
Дослідження "CMeter" станом на січень 2022

Similarweb 
За версією SimilarWeb  станом на лютий 2022.

Alexa.com 
Список з п'ятдесяти найпопулярніших вебсайтів в Україні за даними статистичної компанії Alexa Internet. Інформація станом на липень 2021 року.

Див. також 
 Вебсайт
 Список найпопулярніших вебсайтів у світі
 Блокування російських інтернет-сервісів в Україні
 Список найпопулярніших інтернет-ЗМІ в Україні

Примітки 
Примітки

 25 найпопулярніших сайтів в Україні станом за Липень 2019 року. 

Списки сайтів
Статистика про відвідуваність сайтів